Văcăroiu este un nume de familie românesc:

 Nicolae Văcăroiu
 Guvernul Nicolae Văcăroiu
 Secretari de stat în Guvernul Nicolae Văcăroiu

Vezi și 
 Familia Văcărescu, veche familie de boieri din Țara Românească

 Văcărești (dezambiguizare)

Nume de familie românești